Indiana Jones 3 steht für:
 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, ein Abenteuerfilm (1989)
 Indiana Jones and the Last Crusade, ein Computerspiel (1989)